Aldric est un nom propre qui peut désigner un prénom masculin peu usité ou un patronyme.

Étymologie 
 D'après Albert Dauzat, Aldric viendrait de Alda, vieux et Ric, puissant. 
 D'après Alain de Benoist, Aldric viendrait de Adal, noble et Ric, puissant.

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique du décès présumé
 Aldric de Sens († 836 ou 840), archevêque de Sens ; fêté le 10 octobre en Occident et le 7 juin en Orient
 Aldric du Mans († 856), ou Audry, jeune bavarois élevé à la cour d'Aix-la-Chapelle, entra dans les ordres et fut élu évêque du Mans ; fêté le 7 janvier
 Aldric d'Autun († vers 870), autre nom supposé de Aubrin d'Autun ou Albricus, natif et saint patron de Montbrison dans le Forez, chorévêque au diocèse de Lyon ; fêté le 15 juillet
 Aldric († 1200),  ou Elric, apparenté aux Carolingiens ; fêté le 6 février

Patronyme 

 Jean-François Aldric, luthier, fils et petit-fis de luthiers.

Références